Phrixos ist

 der Name einer Figur der griechischen Mythologie, siehe Phrixos
 eines apulischen Vasenmalers, siehe Phrixos-Maler (Apulien)
 eines attischen Vasenmalers, siehe Phrixos-Maler (Attika)
 einer Gruppe von apulischen Vasenmalern, siehe Phrixos-Gruppe